Фаулертон има више значења:
 Фаулертон (Тексас)
 Фаулертон (Индијана)